Wilson da Costa (1980 –) bahamai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása egészségügyi tudományos fokozattal rendelkező tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 2001-ben vizsgázott, 2009-ben lett az I. Liga játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés 
A Bahama-szigeteki labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2011-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 10., a 2013-as CONCACAF-aranykupa tornának, ahol az Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) JB a selejtezők során játékvezetőként foglalkoztatta.

2013-as CONCACAF-aranykupa

Selejtező mérkőzés

Források 

Bahama-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek